New Zealand deltog første gang i olympiske lege under Sommer-OL 1908 i London som en del af Australasien sammen med Australien. De deltog også som en del af Australasien under Sommer-OL 1912 i Stockholm. Under Sommer-OL 1920 i Antwerpen deltog New Zealand selvstændigt første gang, og har deltaget i samtlige efterfølgende sommerlege. De deltog første gang i vinterlege under Vinter-OL 1952 i Oslo, og har siden deltaget i de fleste vinterlege, samtlige fra og med Vinter-OL 1968 i Grenoble. Annelise Coberger vandt sølv i Slalom under Vinter-OL 1992 i Albertville, og dette var første gang en nation fra den sydlige halvkugle vandt medalje i vinterlegene. 

New Zealands rugbyhold deltog i 1976 i en turnering i Sydafrika, som fra 1960'erne til begyndelsen af 1990'erne blev udelukket fra international deltagelse i de fleste sport på grund af landets apartheid-politik. Under Sommer-OL 1976 i Montréal førte dette til at 28 nationer, hovedsagelig fra Afrika, boykottede legene. Flere andre nationer træk sig også efter få dages deltagelse.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 New Zealands OL-statistik  på Sports-reference.com

 
 
OL